Luigi XIV di Francia – re francese
 Stile Luigi XIV – stile architettonico
 Luigi XIV – stile di arredamento